L'Oltredrava (ufficialmente in sloveno Podravska statistična regija) è una delle 12 regioni statistiche in cui è suddivisa la Slovenia.

Ne fanno parte i seguenti 41 comuni di cui due città (in grassetto):

Note 

Regioni statistiche della Slovenia